Zenith puede referirse a:
 Zenith (relojes), marca suiza de relojes de lujo (1865).
 Zenith Electronics, marca americana de radio, televisión y electrónica (1923).
 Zenith Data Systems, marca americana de ordenadores personales (1982).
 Zenith Minisport, ordenador personal de la empresa americana Zenith Data Systems (1989).
 Zenith (prismático), una marca japonesa de prismáticos.
 Zenith (editorial), editorial del grupo Planeta.
 Zenith (álbum de Molly Nilsson), álbum de estudio de Molly Nilsson de 2015.
 Zénith FC, equipo de fútbol de Haití.
 Zénith (Guadalupe), equipo de fútbol de Guadalupe.